Петрола:

 Петрола — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете.
  — озеро в испанской провинции Альбасете, расположено на территории одноимённого муниципалитета.
 Петрола — греческая нефтяная корпорация, а также название нескольких, принадлежавших ей, танкеров.